Hankovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Hankovce (okres Bardejov)
 Hankovce (okres Humenné)